
Molekulska formula -{C15H18N2}- se može odnositi na:

 Pirlindol
 -{WAY-629}-